El término corrupción puede hacer referencia a:

 corrupción de datos;
 corrupción de materiales;
 corrupción lingüística;
 Corrupción (abuso de poder):
 corrupción empresarial;
 corrupción policial;
 corrupción política;
 Delito de corrupción, película argentina de 1991.

Véase también

Enlaces externos